Cattedrale di San Mac Cairthind a Clogher, Irlanda del Nord
Cattedrale di San Mac Cairthind ad Enniskillen, Irlanda del Nord
Cattedrale di San Mac Cairthind a Monaghan, Irlanda